Сезон 2004/2005 стал 59-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации.

Плей-офф

Финал 
 Детройт — Сан-Антонио 3:4

1/2 финала 
 Сан-Антонио — Финикс 4:1
 Детройт — Майами 4:3

1/4 финала 
 Вашингтон — Майами 0:4
 Сан-Антонио — Сиэтл 4:2
 Детройт — Индиана 4:2
 Даллас — Финикс 2:4

1/8 финала 
 Детройт — Филадельфия 4:1
 Даллас — Хьюстон 4:3
 Бостон — Индиана 3:4
 Сакраменто — Сиэтл 1:4
 Майами — Нью-Джерси 4:0
 Вашингтон — Чикаго 4:2
 Денвер — Сан-Антонио 1:4
 Мемфис — Финикс 0:4

Регулярный чемпионат 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 2004-05 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2004/2005